Авангард Алексеевич Федо́тов (4 апреля 1925, Донецк, Украинская ССР, СССР — 27 декабря 2015, Москва, Россия) — советский и российский кларнетист, педагог. Участник Великой Отечественной войны и Парада Победы 1945 года. Народный артист Российской Федерации (1996),  (1984).

Биография 
В 1940 г. окончил Симферопольское музыкальное училище, после чего до 1943 г. был музыкантом образцового духового оркестра Приволжского военного округа. В 1947 г. окончил военно-дирижёрский факультет при Московской консерватории им. П. И. Чайковского по классу Б. А. Дикова, в 1950 г. — по классу А. Г. Семёнова.

В 1947—1950 гг. преподавал в музыкантской школе воспитанников г. Томилино, в 1950—1954 гг. — на Военно-дирижёрском факультете. В 1954—1956 гг. — солист симфонического оркестра Новосибирской филармонии, одновременно преподавал в Новосибирской военно-музыкальной школе. С 1956 г. — в Москве: в 1956—1974 гг. работал в Министерстве культуры РСФСР, одновременно преподавал в Центральной музыкальной школе, на оркестровом и военно-дирижёрском факультетах Московской консерватории. С 1974 г. — декан оркестрового факультета МГПИ имени Гнесиных, с 1982 г. — художественный руководитель и директор МГАФ.

Работал на кафедре деревянных духовых РАМ им. Гнесиных, в Московской городской детской музыкальной школе им. В. М. Блажевича.

Активно участвовал в общественно-музыкальной деятельности: был вице-президентом Международного Союза музыкальных деятелей, председателем «Всероссийского общества музыкантов», председателем правления Московского музыкального общества, членом правления ЦДРИ, общества дружбы с зарубежными странами, состоял в редколлегии музыкальных журналов.

Избранные труды 
 Федотов А. А. Один из первых (А. Г. Семёнов), в сб.: Мастера игры на духовых инструментах Московской консерватории. ― М., 1979. - книга о своём учителе.
 
 Об интонировании на духовых инструментах (статья);
 О рациональных методах овладения новой французской системой кларнета (статья);
 О выразительных средствах кларнета в работе над музыкальным образом (статья).

Известные ученики 
В.Халилов-народный артист РФ, генерал-лейтенант, начальник военно-оркестровой службы, В. Пермяков — народный артист России, солист БСО, М.Сарайкин - заслуженный артист РФ, солист Президентского оркестра, 
Д. Шеховцов - бас-кларнетист,солист оркестра "Русская филармония",С.Суслов-кларнетист,солист БСО п/у В.Федосеева

Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Награды 
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (26 июня 1980).
 Народный артист Российской Федерации (29 января 1996) — за большие заслуги в области искусства.
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (15 февраля 2006) — за большой вклад в развитие отечественного музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность.
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (18 ноября 2010) — за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу.

Примечания

Ссылки 
 Фотография

Участники Парада Победы
Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Московской консерватории
Преподаватели Российской академии музыки имени Гнесиных
Академические музыканты России
Выпускники Симферопольского музыкального училища имени П. И. Чайковского